Die Extraliga 2006/07 war die 15. Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit ŠK Bauset Pardubice, ŠK Lokomotiva Brno, ŠK Zlín, ŠK Mahrla Prag, ŠK Labortech Ostrava, A64 Hagemann Opava, ŠK Sokol Plzeň I - INGEM, ŠK Sokol Vyšehrad, TJ Slávie Turnov und TJ TŽ Třinec die zehn Erstplatzierten der Saison 2005/06 qualifiziert, außerdem waren der 1. Novoborský ŠK als Sieger der 1. liga západ (ehemals 1. česká liga) 2005/06 und BŠS Frýdek-Místek als Sieger der 1. liga východ (ehemals 1. moravskoslezská liga) 2005/06 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2006/07.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Gewinnpartien.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 4. und 5. November, 2., 3., 16. und 17. Dezember 2006, 13. Januar, sowie 10., 11., 24. und 25. März 2007.

Saisonverlauf 

Alle Entscheidungen fielen vorzeitig. Bereits zwei Runden vor Schluss stand der ŠK Sokol Vyšehrad, der alle Wettkämpfe verlor, als Absteiger fest. Vor der letzten Runde waren die erfolgreiche Titelverteidigung des RC Sport Pardubice und der Abstieg des ŠK Lokomotiva Brno besiegelt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht beim tschechischen Schachverband (tschechisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 2006
Schachveranstaltung 2007